

Катлер — місто, штат Мен
 Катлер — місто, штат Вісконсин
 Катлер — селище, штат Іллінойс
 Катлер — переписна місцевість, штат Каліфорнія